|-
| 158301 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158302 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158303 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158304 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158305 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158306 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158307 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158308 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158309 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158310 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158311 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158312 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158313 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158314 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158315 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158316 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158317 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158318 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158319 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158320 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158321 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158322 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158323 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158324 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158325 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158326 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158327 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158328 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158329 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 158330 - ||  || 18 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 158331 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158332 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158333 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158334 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158335 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158336 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158337 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158338 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158339 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158340 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158341 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158342 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158343 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158344 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158345 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158346 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158347 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158348 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158349 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158350 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158351 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158352 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158353 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158354 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158355 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158356 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158357 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158358 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158359 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158360 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158361 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158362 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158363 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158364 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158365 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158366 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158367 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158368 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158369 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158370 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158371 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158372 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158373 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158374 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158375 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158376 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158377 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158378 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158379 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158380 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158381 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158382 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158383 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158384 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158385 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158386 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158387 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158388 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158389 - ||  || 14 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158390 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158391 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158392 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158393 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158394 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158395 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158396 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158397 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158398 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158399 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158400 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-